SFA est un sigle pouvant faire référence à :

 Société Française d’Arboriculture, association d'intérêt général qui représente la filière de l'arboriculture d'agrément et sensibilise aux bonnes pratiques de gestion de l'arbre ;
 Service de la formation aéronautique, une ancienne école de formation au pilotage, en France ;
 Syndicat français des artistes-interprètes ;
 Société française d'alcoologie ;
 Société française d'acoustique ;
 Société française des architectes, nom de la Société des architectes diplômés par le gouvernement (SADG) depuis 1979 ;
 Société française d'audiologie ;
 Société française des asphaltes, une société publique d'exploitation de mines d'asphaltes, disparue en 2009 ;
 Sales Force Automation (automatisation de la force de vente), une méthode d'organisation à l'origine de la Gestion de la relation client (GRC ou CRM en anglais pour Customer Relationship Management) ;
 Star Fox Adventures, un jeu vidéo par Rare ;
 Star Fox: Assault, un jeu vidéo par Namco ;
 Souffrance fœtale aigüe, en obstétrique ;
 Société française d'assainissement, une société de Claude Perdriel, à l'origine du sanibroyeur (toilettes à broyeur mécanique) ;

en anglais 
 Scottish Football Association (Fédération écossaise de football) ;
 Sudan Football Association (Fédération du Soudan de football) ;
 Super Furry Animals, un groupe de rock gallois ;
 Surface Force Apparatus, ou appareil à force de surface, un appareil de mesure en sciences ;
 le code de l'aéroport international de Sfax-Thyna en Tunisie, selon le code AITA des aéroports.